Леонид Логинович Яндаков (род. 1933) — русский советский и марийский писатель, прозаик, драматург и журналист. Член Союза писателей России с 2002 года. Лауреат Государственной премии Республики Марий Эл в области литературы (2005). Народный писатель Марий Эл (2008).

Биография 
Родился 10 декабря 1933 года в деревне Янситово Моркинского района Марийской автономной области в семье крестьянина.

С 1953 по 1958 год обучался в Марийском государственном педагогическом институте имени Н. К. Крупской. С 1958 по 1961 год работал учителем средне-образовательного учебного заведения и инспектором районного отдела народного образования Волжского и Моркинского районов. С 1961 по 1965 год — инструктор и заведующий сектором Марийского областного комитета комсомола. С 1965 по 1968 год — сотрудник редакции газет «Марийская правда» и «Марий коммуна». С 1968 по 1975 год — редактор и старший редактор Марийского комитета по телевидению и радиовещанию. С 1975 по 2000 год — собственный корреспондент газеты «Марий Эл».

Член Союза писателей России с 2002 года. С 1958 года из под пера Яндакова начали выходить первые литературные произведения, печатавшиеся в литературно-художественном журнале «Ончыко», в частности, рассказ Саркыша (1975). В последующем были написаны повести и романы, такие как «Чоткар» (2000), «Мамич Бердей» (2001) и «Онар» (2004), «Человек из космоса» (2007) и «Сар кыша» (2020). Помимо произведений прозы Яндаков является автором драматических произведений и пьес, таких как комедии «Праздник цветов»  (1985), «Смеяться, так смеяться» (1987), драма «Кукушка» (1989), поставленная на сцене Чувашского драматического театра имени К. В. Иванова, музыкальная комедия «Переполох в Пусаксоле» (1994),  «Царь Осот указка» (1995) и комедия «Любовь? Любовь! Любовь...» (2002), поставленные на сцене Марийского национального театра драмы имени М. Шкетана.

Писал на луговомарийском языке. Перевел на родной язык ряд религиозных книг, в том числе «Новый завет».

В 1994 году Л. Л. Яндакову было присвоено почётное звание Заслуженный журналист Марий Эл, в 2008 году — Народный писатель Республики Марий Эл (2008). В 2005 году за исторические романы «Чоткар» и «Мамич Бердей» Яндаков был удостоен Государственной премии Республики Марий Эл в области литературы имени С. Г. Чавайна

Библиография

Основные произведения 
 Саркыша: повесть / Ончыко. 1975. № 6. С. 21—32.
 Пеледыш пайрем: музыкальная комедия / / Ӱшаным ит йомдаре. 1987. С. 25-72.
 Пусаксолаште томаша: комедия / / Ончыко. 1995. № 6. С. 73-107.
 Тулык ава: драма / Ончыко. 1998. № 6. С. 32-66.
 Чоткар: роман / Ончыко. 2000. № 1, № 2 и № 2. С. 23—84; С.8—54; С. 29-86.
 Мамич Бердей: роман / Ончыко. 2001. № 4, №5 и №6. С. 13—71; С. 8—70; С. 5-54.
 Любовница: драма / / Ончыко. 2003. С. 127
 Кружится жизнь: рассказы / Ончыко. 2004. С. 148—154
 Соблазнить детей: Сказки / / Ончыко. 2005. С. 159—162
 Лео Ш: повесть/ / Ончыко. 2006. С. 150
 Человек из космоса: фантастический роман / Ончыко. 2006. С. 200
 Опкын: трагикомедия / / Ончыко. 2007. С. 101—134.
 Любовь? Любовь! Любовь...: комедия / Кызытсе марий пьесе. Йошкар-Ола, 2007. С. 267—326
 Онар: роман / Леонид Яндак. - Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 2007 г. — 558 с. — ISBN 978-5-7590-0961-0
 Сар кыша: повесть / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола: Марий книга издательстве, 2020 г. — 182 с. — ISBN 978-5-7590-1252-8

Театральные постановки 
 Праздник цветов: комедия / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола: Нар. театр ДК ХХХ-летия Победы. 1985 г.
 Смеяться, так смеяться: комедия / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола: Нар. театр ДК ХХХ-летия Победы. 1987 г.
 Кукушка: драма. / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола :Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана.1989 г.
 Переполох в Пусаксоле : музыкальная комедия / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола :Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. 1994 г.
 Царь Осот указка / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола:Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. 1995 г.
 Любовь? Любовь! Любовь...: комедия / Леонид Яндаков. - Йошкар-Ола:Марийский национальный театр драмы имени М. Шкетана. 2002 г.

Награды 
 Народный писатель Республики Марий Эл (2008)
 Заслуженный журналист Марий Эл (1994)

Премии 
 Государственная премия Республики Марий Эл в области литературы имени С. Г. Чавайна (2005 — «За исторические романы «Чоткар», «Мамич Бердей»)
 Лауреат Литературной премии Программы родственных народов имени Кузебая Герда (2008 — За трилогию «Онар»)

Литература 
 Писатели Марий Эл: биобиблиографический справочник / X Международный конгр. финно-угорских писателей; сост. : А. А. Васинкин [и др.] ; библиографы : Н. И. Бушкова, Г. И. Байкова. - Йошкар-Ола : Марийское книжное издательство, 2008 г. — 751 с. — С.740-742 — ISBN 978-5-7590-0966-5
 Марийская биографическая энциклопедия / авт.-сост. Мочаев В. А.; науч. ред. Сануков К. Н. - Йошкар-Ола : Марийский биогр. центр, 2007 г. — 486 с. — С.423 — ISBN 5-87898-357-0

Примечания

Ссылки 
 
 

Народные писатели Республики Марий Эл
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей Республики Марий Эл
Марийские писатели
Заслуженные журналисты Республики Марий Эл
Журналисты Марий Эл
Выпускники Марийского педагогического института
Лауреаты Государственной премии Республики Марий Эл